Just Like An Eagle er et opsamlingsalbum fra den svenske musiker og komponist Eddie Meduza fra 2002 og den første efter hans død. Titlen kommer fra en sang med samme navn fra kassetten Mera Material. Sangen Just Like An Eagle blev spillet ved Errol Norstedts begravelse.

Den første CD indeholder sange fra Värsting Hits, För Jævle Braa!, Harley Davidson, Silver Wheels og Scoop. Den anden CD indeholder sange fra kassetterne og serien Alla Tiders Fyllekalas, men også de tidligere helt uudgivne sange "Sluta Spela Bingolotto", "Jag Hatar Hiphop", "Oh Pauline" og "Våldslåten" og 2 tidligere ikke udgivne liveversioner af "Dunder Å Snus" og "Leader Of The Rockers".

Spor

Hitlisteplacering

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Eddies Himmel på Luftkaffe.se, hentet d. 25 marts 2020
 Swemusic på Swemusic.se, hentet d. 25 marts 2020
 Just Like An Eagle på Spotify, hentet d. 25 marts 2020

Eddie Meduza-album
Album fra 2002